Clotario - variante del nome proprio di persona Lotario
Clotario I - re dei Franchi
Clotario II - re dei Franchi
Clotario III - re dei Franchi
Clotario IV - re dei Franchi